Riegel kan som auktorsförkortning betyda:

 Garland T. Riegel
 Philippe Riegel

Robotskapade auktorsförkortningar